Per trattamento delle acque possono essere intesi diversi tipi di azione sulle acque:
 Depurazione delle acque – ossia la serie di trattamenti fisici e chimici per produrre acqua potabile
 Trattamento delle acque reflue – comprende tutti i trattamenti fisici e chimici sulle acque di scarico
 Potabilizzazione dell'acqua